Хорхе Роберто Гутьеррес () — мексиканский ,  и режиссёр. Является создателем мультсериала «Эль Тигре: Приключения Мэнни Риверы». Получил награду Энни и Эмми.

Биография 
Хорхе родился в январе 1975 года в городе Мехико, Мексика. Вырос в Тихуане. Позже принял участие в Калифорнийском институте искусств. Там он создал короткометражку «Кармело», который выиграл премию Эмми в 2001 году. В 2001 году он создавал веб-серии мультсериала «Эль Мачо» для Sony Pictures. Также он делал дизайны персонажей мультсериала  «ChalkZone».

Хорхе женат на Сандре Экиуе. Вместе они создали мультсериал «Эль Тигре: Приключения Мэнни Риверы», который был показан в 2007 году на канале Никелодеон. Был аниматором мультсериала «Псих», работал над фильмом «Книга жизни».

Личная жизнь 
Гутьеррес не разговаривал до пяти лет. Будучи взрослым, у него был диагностирован аутизм после диагноза его сына.

Фильмография 
 Timber Wolf (2001)
 Эль Мачо (2001)
 Эль Тигре: Приключения Мэнни Риверы (2007-2008)
 Carmen Got Expelled (2010)
 Псих (2010-2013)
 Книга жизни (2014)
 Оз: Нашествие летучих обезьян (2015)

Примечания

Ссылки 

Художники Мексики
Выпускники Калифорнийского института искусств
Культура Мексики